

Plaatsen

Australië 
 Clayton (Victoria)

Canada
 Clayton (Ontario)

Verenigd Koninkrijk 
 Clayton (West Sussex)
 Clayton-le-Moors (Hyndburn, graafschap Lancashire)
 Clayton-le-Woods (Chorley, graafschap Lancashire)
 Clayton-le-Dale (Ribble Valley, graafschap Lancashire)
 Clayton with Frickley (Doncaster, South Yorkshire)

Verenigde Staten 
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Californië)
 Clayton (Delaware)
 Clayton (Georgia)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Iowa)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Kansas)
 Clayton (Louisiana)
 Clayton (Michigan)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (New Jersey)
 Clayton (New Mexico)
 Clayton (New York)
 Clayton (North Carolina)
 Clayton (Ohio)
 Clayton (Oklahoma)
 Clayton (Wisconsin)

Counties 
 Clayton County (Georgia)
 Clayton County (Iowa)

Personen 
 Adam Clayton, basgitarist van de Ierse rock band U2
 Derek Clayton, Australisch langeafstandsloper
 Mike Clayton, Australisch golfspeler
 Ronnie Clayton, Brits voetballer
 Clayton da Silveira da Silva, Braziliaans voetballer

Overig 
 Clayton & Shuttleworth, Britse tractorfabriek
 Michael Clayton, film uit 2007
 Trish Clayton, personage uit de soapserie Days of our Lives